Sarrion kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Sarrión (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Teruel, 
 Sarrión (kommun), Aragonien, Provincia de Teruel, 

Robotskapade Spanienförgreningar